El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2019 (oficialmente Gran Premio d'Italia Oakley) fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2019. Tuvo lugar el fin de semana del 31 de mayo al 2 de junio de 2019 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la localidad de Scarperia en la Toscana, Italia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Danilo Petrucci, seguido de Marc Márquez y Andrea Dovizioso. Álex Márquez fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Luca Marini y Thomas Lüthi. La carrera de Moto3 fue ganada por Tony Arbolino, Lorenzo Dalla Porta fue segundo y Jaume Masiá tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Vueltas lideradas

Resultados Moto2

Vueltas lideradas

Resultados Moto3

Vueltas lideradas

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

2019
Italia
Deporte en Italia en 2019